Nduwayo ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Nduwayo (* 1942), burundischer Premierminister
 Claude Nduwayo (* 1977), burundischer Fußballspieler
 Stanley Nduwayo (* ?), burundischer Fußballspieler